Баскаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область 
 Баскаковское сельское поселение — входит в Гагаринский район

Тульская область 
 Баскаковское сельское поселение — входит в Воловский район